Marco Melandri (Ravenna, 7 augustus 1982) is een Italiaans motorcoureur, die al op zesjarige leeftijd begon met racen, mede door toedoen van een vriend van oud-coureur Loris Reggiani.

Melandri schitterde in motorcross, minibikes en het nationale 125 cc kampioenschap en nam voor het eerst aan een Grand Prix deel, toen hij vijftien was. Hij kwam dicht bij de 125 cc titel in zijn eerste twee seizoenen 1998 en 1999 en in 2000 werd hij door Aprilia geselecteerd om zijn ontwikkeling door te zetten in de 250 cc.

Op een door het vertrek van Valentino Rossi beschikbaar gekomen machine behaalde hij in 2001 zijn eerste 250 zege op de Sachsenring, en eindigde hij als derde in het kampioenschap achter Daijiro Kato en Harada.

Hij begon het seizoen 2002 als titelfavoriet en stelde zijn groeiend leger van fans niet teleur door gedurende het seizoen negen zeges te behalen en in Phillip Island de titel te pakken in een rechtstreekse confrontatie met Fonsi Nieto.

In 2003 kreeg hij zijn MotoGP kans bij het Tech 3 Yamaha klantenteam, rijdend op een Yamaha YZR M1 als teamgenoot van Norick Abe. In 2008 kende Melandri een teleurstellend seizoen bij Ducati, hij kondigde in het seizoen dan ook zijn vertrek aan. Na de Grote Prijs van Tsjechië seizoen 2008, maakte Melandri zijn overstap naar Kawasaki bekend. Kawasaki bevestigde dit door een derde motor aan de squad toe te voegen in 2009.

Op 6 september 2010 werd bekendgemaakt dat Melandri van de MotoGP naar de WorldSBK zou overstappen. Hij ging naar het Yamaha World Superbike Team en is de opvolger van Cal Crutchlow.

Behaalde resultaten

Externe links
 
 

Italiaans motorcoureur
MotoGP-coureur